Fine Time – singolo dei New Order del 1988
Fine Time – singolo di Yazz del 1989